Droog klimaat of aride klimaat, een klimaat waarin zeer weinig neerslag valt
Droogte, een langere periode dat er geen neerslag valt
Aride (Seychellen), een eiland van de Seychellen